Neutralita může označovat:
 neutralita – pojem mezinárodního práva 
 neutrální náboj – nulový elektrický náboj
 neutrální roztok – roztok s neutrálním pH
 neutralizace – chemická reakce kyseliny s hydroxidem
 neutrální prvek – neutralita vztahována k operandům, které při dané operaci nemění druhý operand
 neutrální osa – osa nosného prvku, která není namáhána ani tlakem ani tahem
 neutralita peněz – změna monetární politiky státu nezmění makroekonomické veličiny
 neutralita – spisovná, citově nezabarvená slovní zásoba
 neutralizace (lingvistika) – odborný pojem z lingvistiky: zrušení distiktivního protikladu mezi dvěma rovinami téhož jazykového systému
 síťová neutralita – rovný přístup k datům na internetu bez cenzury a omezení
 synonymum k nezaujatost, nestrannost 
 neutralismus – typ vzájemného soužití dvou či více jedinců
 Neutrální zóna – epizoda seriálu Star Trek: Nová generace
 Neutrální Moresnet – sporné území na hranicích Belgie a Německa
 neutrální filtr, také šedý filtr – fotografický filtr
 neutrální statek, také lhostejný statek – popis statku v teorii spotřebitele
 neutrální území

jiné a související rozcestníky
 objektivita, subjektivita